Powieść:
 Duma i uprzedzenie – powieść Jane Austen
 Filmy:
 Duma i uprzedzenie – film z roku 1938 według scenariusza Michaela Barry'ego
 Duma i uprzedzenie – film z roku 1940 w reżyserii Roberta Z. Leonarda
 Duma i uprzedzenie – film z roku 2003 w reżyserii Andrew Blacka
 Duma i uprzedzenie – film z roku 2004 w reżyserii Gurinder Chadhy
 Duma i uprzedzenie – film z roku 2005 w reżyserii Joego Wrighta
 Seriale:
 Duma i uprzedzenie – serial BBC z 1995, reż. Simon Langton
 Duma i uprzedzenie – serial z 1980 roku, reż. Cyril Cooke
 Duma i uprzedzenie – serial z 1967 roku, reż. Joan Craft
 Duma i uprzedzenie – serial z 1958 roku, reż. Barbara Burnham
 Duma i uprzedzenie – serial z 1952 roku, reż. Campbell Logan
 Duma i uprzedzenie – południowokoreański serial z 2014 roku